Tremont Avenue – ulica w Nowym Jorku
 Tremont Avenue – stacja metra w Nowym Jorku